Kállai, Kállay, Kallay:
 Gyula Kállai
 Juliusz Kallay (1809–1861), organizator Gwardii Narodowej
 Miklós Kállay de Nagy-Kálló (1887–1967)
 Foday Kallay (* 1975/1976)